Diana Davies, fotografa statunitense
Diana Davies, atleta britannica
Diana Davies, attrice britannica